Pinako Rockbell est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

Mamie Pinako est la grand-mère de Winry et une spécialiste en automails qui  sont des prothèses électroniques appelées « armures intégrées » . Elle est petite et fume la pipe. C'est elle qui fabriquera les méca-greffes d'Edward et qui apprendra la mécanique à Winry. Elle a un fort caractère et n'aime pas les alchimistes d'État qu'elle considère comme « des chiens à la solde des militaires ».
Elle a visiblement un passé qu'elle cache bien (voir tome 5, chapitre 19). En effet, Dominique Lecoulte, un fabricant renommé d'automails qui refusera de prendre Winry comme élève, refusera d'autant plus qu'elle est la petite fille de Pinako Rockell, le guépard de Resembool (au vu de la réaction de Dominique, Pinako est probablement l'un des meilleurs fabricants du pays).

Elle a recueilli Ed et Al à la mort de leur mère et les considère comme ses propres petits-enfants, c'est d'ailleurs elle qui a aidé leur mère à les faire venir au monde.

C'est également une amie de longue date de Hohenheim mais elle ne s'étonne pas que celui-ci n'ait pas changé depuis la dernière fois où ils se sont vus lorsqu'il reviendra à Resembool. Il l'en remerciera et lui conseillera de partir du pays mais Pinako refusera. Elle aidera ensuite Ed à déterrer le résultat de la transmutation humaine ratée des deux frères Elric et c'est elle qui révèlera à Ed que cette chose n'est pas leur mère.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Mécanicien de fiction